Ла Лупе, собственно Лупе Виктория Йоли Раймонд (, 23 декабря 1936, Сантьяго-де-Куба — 28 февраля 1992, Нью-Йорк) — кубинская певица, королева латиноамериканского соула.

Биография 
Дочь рабочего на винокурне Bacardi. Преклонялась перед Эдит Пиаф. В 1954 впервые выступила по радио как певица. В 1955 вместе с семьей переехала в Гавану, поступила в Гаванский университет, получила диплом преподавателя. Начала петь в различных гаванских кабачках. В 1958 вышла замуж, в 1959 создала вместе с мужем джазовое трио Тропикуба, стала выступать в знаменитом столичном ночном клубе Сеть (La Red), среди посетителей которого были Хемингуэй, Теннесси Уильямс, Сартр, Марлон Брандо. Записала два диска, появилась на пуэрто-риканском телевидении.

В 1962 переехала в Мексику, а затем в США. Выступала с Тито Пуэнте. Первой из латиноамериканских певиц пела в Карнеги-холл и Мэдисон-сквер-гарден. За пять лет записала 10 дисков. В конце 1980-х от сантерии пришла к евангелической церкви.

Скончалась во сне от остановки сердца в возрасте 55 лет и похоронена на кладбище Святого Раймона в Бронксе.

Посмертная судьба 
Почитателями певицы были Гильермо Кабрера Инфанте, Педро Альмодовар (он использовал песни Ла Лупе в фильме Женщины на грани нервного срыва). Даина Чавьяно сделала певицу одной из героинь своего романа Остров бесконечной любви (2006). Ла Лупе стала героиней нескольких фильмов и театральных постановок. В 2002 её именем назвали улицу в Бронксе.

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый певице

Иммигрировавшие в США с Кубы
Певцы и певицы, известные под псевдонимами